Александра Васильковская — псевдоним писательницы Елены Глушковой.
 Васильковская — станция метро в Киеве.
 Васильковская, Тамара Францевна (1931-2014) — Герой Социалистического труда, доярка. 
 Женя Васильковская (1929—2021) — поэтесса, переводчица, литературовед.